Ypenburg (wijk in Den Haag)
 Knooppunt Ypenburg
 Vliegveld Ypenburg
 Ypenburg (buitenplaats)